Tribunal de grande instance peut faire référence à :

 Tribunal de grande instance au Cameroun ;
 Tribunal de grande instance en France ;
  dans les pays de tradition légale anglaise.